Суде́н-Лавинадье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Треньяк. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19262.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к югу от Парижа, в 50 км юго-восточнее Лиможа, в 33 км к северу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 197 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 128 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 71 были экономически активными, 57 — неактивными (показатель активности — 55,5 %, в 1999 году было 67,6 %). Из 71 активных работали 67 человек (34 мужчины и 33 женщины), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 57 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывшее командорство ордена Гроба Господня (XIII век). Памятник истории с 2003 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез